Но́вая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Новая улица — улица в Арзамасе.
 Новая улица — улица в Данкове.
 Новая улица — улица в Екатеринбурге.
 Новая улица — улица в Железнодорожном.
В Казани:
 Новая улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района.
Новая улица — улица в посёлке Кадышево Авиастроительного района.
 Новая улица — улица в посёлке Щербаково Авиастроительного района.
 Новая улица — улица в Красноярске.
 Новая улица — улица в Липецке.
 Новая улица — улица в Луге.
 Новая улица — улица в Медвежьегорске.
 В Москве:
 Новая улица — улица в Северном административном округе;
 Новая улица — улица в Зеленограде (Малино).
 Новая улица — улица в Отрадном.
 Новая улица — улица в Реутове. 
 В Санкт-Петербурге:
 Новая улица — улица в Сергиеве;
 Новая улица — улица в Лахте;
 Новая улица — улица в Понтонном;
 Новая улица — улица в Пороховых;
 Новая улица — улица в Зеленогорске;
 Новая улица — улица в Красном Селе;
 Новая улица — улица в Ломоносове;
 Новая улица — улица в Дудергофе;
 Новая улица — улица в Пушкине;
 Новая улица — старое название Исполкомской улицы (1836—1857);
 Новая улица — старое название Михайловской улицы в Ломоносове;
 Новая улица — старое название Привокзальной улицы в Ломоносове.
 Новая улица — улица в Северодвинске.
 В Томске:
 Новая улица — улица в районе Иркутского тракта;
 Новая улица — улица в Дзержинском;
 Новая улица — улица в железнодорожном разъезде Копылово;
 Новая улица — улица в Лоскутове;
 Новая улица — улица в Тимирязевском;
 Новая улица — улица в Эуште;
 Новый переулок.
 Новая улица — улица в Электростали.

Крым 
 Новая улица — улица в Керчи.
 Новая улица — улица в Симферополе.

Украина 
 Новая улица — улица в Днепре.
 Новая улица — улица в Черкассах.
 Новая улица — улица в Чернигове.

Прочее 

 Новая Улица — посёлок в Севском районе Брянской области.